The Midnight Special – programma televisivo statunitense
 The Midnight Special – treno
 The Midnight Special – album di Harry Belafonte del 1962

Pagine correlate 
 Midnight Special